

Голлсвілл — місто, штат Міссурі
 Голлсвілл — місто, штат Техас